Пол Уильям Скотт Андерсон (; род. 4 марта 1965) — британский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Наиболее известен фильмом «Смертельная битва» и серией фильмов «Обитель зла».

Биография 

Родился 4 марта 1965 года в Ньюкасле, Великобритания. Чтобы его не путали с американским режиссёром Полом Томасом Андерсоном, он добавил инициалы к фамилии — Paul W. S. Anderson. Свой первый фильм «Шоппинг» (где играл малоизвестный тогда Джуд Лоу) снял в 1994 году. В 1995 году снял фильм «Смертельная битва» по компьютерной игре Mortal Kombat (кассовые сборы 120 млн долл). Два следующих его фильма «Солдат» и «Сквозь горизонт» не повторили успех «Смертельной битвы».

В 2002 году написал сценарий и поставил фильм «Обитель зла» по одноимённой компьютерной игре (бюджет — 32 млн долларов, сборы — 102 млн долларов). Продолжение — фильм «Обитель зла 2: Апокалипсис», к которому он написал сценарий, при бюджете 43 млн долларов собрал в прокате 129 млн долларов.

В 2022 году начнутся съёмки картины «В потерянных землях» по рассказу Джорджа Мартина.

22 августа 2009 года женился на актрисе Милле Йовович, с которой встречался 7 лет до их свадьбы. У супругов есть три дочери — Эвер Габо Андерсон (род. 3 ноября 2007), Дэшилл Иден Йовович-Андерсон (род. 1 апреля 2015) и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон (род. 2 февраля 2020).

Фильмография

Примечания 

Кинорежиссёры фильмов ужасов